Паспорт гражданина Парагвая — документ, необходимый для выезда гражданина Парагвая за границу.

Внешний вид паспорта Парагвая 
Паспорт гражданина Парагвая представляет собой книжку фиолетового цвета, с надписью в верхней части REPUBLICA DEL PARAGUAY, гербом Парагвая посередине, и надписью PASAPORTE в нижней части.

Статус паспорта гражданина Парагвая 
Паспорт гражданина Парагвая необходим для поездок во все страны мира, за исключением стран Южноамериканского Общего рынка (МЕРКОСУР).

Для поездок в страны МЕРКОСУР гражданину Парагвая достаточно иметь национальное удостоверение личности (седулу).

Кроме того, граждане Парагвая, как страны-бывшей колонии Испании, имеют право в облегченной и быстрой форме получить пожизненную постоянную резиденцию (ПМЖ без необходимости продления) Испании.

Необходимые условия получения паспорта гражданина Парагвая  
В соответствии с Конституцией Республики Парагвай (статья 152 «О гражданстве»), гражданами Парагвая являются следующие лица:
 	
 Любой парагвайский подданный с возраста 18 лет
 Натурализованные парагвайцы

В статье 148 «О натурализации» указаны необходимые условия для получения натурализации:

 Достижение совершеннолетия
 Проживание минимум три года на территории Парагвая
 Владение профессией, занятие наукой, искусством или работа в промышленности
 Хорошее поведение (отсутствие судимости)

Однако, в соответствии со статьей 151 «О почетном гражданстве» почетное гражданство Парагвая могут досрочно получить те иностранцы, которые оказали выдающиеся услуги Республике Парагвай.

Виды паспорта гражданина Парагвая 

 Официальный паспорт
 Дипломатический паспорт
 Служебный паспорт
 Специальный паспорт

Страны безвизового режима 
Для въезда в следующие страны гражданину Парагвая нет необходимости оформлять визу:

 Австрия
 Андорра
 Аргентина
 Бельгия
 Болгария
 Боливия
 Бразилия
 Великобритания
 Венгрия
 Венесуэла
 Гватемала
 Германия
 Греция
 Голландия
 Гондурас
 Дания
 Израиль
 Испания
 Ирландия
 Исландия
 Италия
 Кипр
 Косово
 Колумбия
 Республика Корея
 Коста-Рика
 Латвия
 Литва
 Лихтенштейн
 Люксембург
 Мальта
 Никарагуа
 Норвегия
 Панама
 Перу
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Сальвадор
 Словакия
 Словения
 Турция
 Уругвай
 Финляндия
 Франция
 Хорватия
 Чехия
 Чили
 Швейцария
 Швеция
 Эквадор
 Эстония
 Южно-Африканская Республика
 Япония

Примечания

Ссылки 
 Сайт Министерства Иностранных дел Республики Парагвай

Парагвай
Право Парагвая